Il singolare del Newsweek Champions Cup and the Matrix Essentials Evert Cup 1993 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Michael Chang era il detentore del titolo ma è stato battuto in semifinale contro Jim Courier.

Courier ha battuto in finale 6–3, 6–3, 6–1 Wayne Ferreira.

Teste di serie
Le prime 8 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

  Jim Courier (campione)
  Pete Sampras (terzo turno)
  Stefan Edberg (secondo turno)
  Michael Chang (semifinale)
  Petr Korda (quarti di finale)
  Goran Ivanišević (secondo turno)
  Andre Agassi (secondo turno)
  Michael Stich (secondo turno)

  Sergi Bruguera (primo turno)
  Carlos Costa (primo turno)
  Guy Forget (primo turno)
  Thomas Muster (terzo turno)
  MaliVai Washington (terzo turno)
  Wayne Ferreira (finale)
  Aleksandr Volkov (semifinale)
  Arnaud Boetsch (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Newsweek Champions Cup and the Matrix Essentials Evert Cup 1993
ATP Tour 1993